«Мно́го шу́ма из ничего́» () — комедийная пьеса Уильяма Шекспира (1598—1599, опубликована в 1600). Её интерпретации:
 «Много шума из ничего» — спектакль театра им. Вахтангова (1936) и его телевизионная версия (1956).
 «Много шума из ничего» — фильм Самсона Самсонова (СССР, 1973).
 «Много шума из ничего» — фильм Кеннета Браны (Великобритания—США, 1993).
 «Много шума из ничего» — фильм Джосса Уидона (США, 2012).

См. также 
Произведения по мотивам той же пьесы, но под другими названиями:
 
 «Много шума из-за… сердец» (комическая опера)